18. Светско првенство у одбојци за мушкарце 2014. је одржано у Пољској од 30. августа до 21. септембра 2014. На првенству је учествовало 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе по шест екипа.

Информације 
Дана 8. септембра 2008. ФИВБ је саопштила да је договорен партнерски уговор за Пољску да угости ФИВБ мушко Светско првенство у одбојци 2014 " Ово ће бити највећи и најлепши спортски догађај у свету, не само у одбојци, већ у целој спортској породици. , „рекао је почасни председник ФИВБ др Рубен Акоста. " Сигуран сам да ће ово првенство бити веома посебно. "
То ће бити први пут да је Пољска била домаћин ФИВБ Светског првенства. Пољска одбојска унија саопштила је да ће се мечеви играти у Кракову, Гдањску, Вроцлаву, Катовицу, Лођу и Бидгошћу .

Одбојка у Пољској је постала популарна последњих неколико година. Пољска мушка екипа завршила runners-up на 2006. ФИВБ Светском првенству у Јапану и годину дана касније Катовици су угостили један од најбољих икада ФИВБ World League Final Rounds .

" Уверен сам да ће 2014. Светско првенство бити сјајан турнир са савршеном организацијом и великим пољским навијачима ", рекао је председник ФИВБ. " Сви смо били очарани њима током Финала Светске лиге 2007. и сигуран сам да ће атмосфера бити још спектакуларнија. "

Квалификације и учесници 

Регионалну квалификациону фазу одрадило је 24 тимова који ће се такмичити у конкуренцији шампионата. Домаћин Пољска добила аутоматску квалификацију. За регионални састав органа издвојено преосталих 23 места. Африка је добила три, Азија и Океанија четири, Европа осам, Северна, Средња Америка и Кариби пет и Јужна Америка три места.

Групе

Градови

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.
 Група А и Д се спајају и настаје група Е.
 Група Б и Ц се спајају и настаје група Ф.
 Резултати и поени из прве рунде се рачунају (узимају у обзир) за другу рунду.

Група Е

Група Ф

Трећи круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.
 Победници група Е и Ф ће бити постављени у различитим базенима, док ће се извући другопласирани и трећепласирани тимови.

Група Г

Група Х

Финални круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Утакмица за 5. место

Борба за медаље

Полуфинале

Меч за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч (МВП):  Мариуш Влазли
 Најбољи примачи:  Мурило Ендреш и  Рикардо Лукарели 
 Најбољи смечер:  Мариуш Влазли
 Најбољи блокери:  Маркус Беме и  Карол Клос
 Најбољи дизач:  Лукас Кампа
 Најбољи либеро: Јења Гребењиков

Види још 
 Светско првенство у одбојци за жене 2014.

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства
 Highlights World Championship

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2014.